

Цинкув — село в гміні Наленчув Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Цинкув — село в гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства